Brentano heeft meerdere betekenissen:
 Bettina Brentano, Duits schrijfster
 Clemens Brentano, Duits schrijver
 Franz Brentano, Duits filosoof
 Heinrich von Brentano, Duits politicus
 Josephus Augustinus Brentano, koopman, kunstverzamelaar en weldoener
 Lujo Brentano, Duits econoom